Nella storia tedesca ci sono stati quattro governi con questo nome:

Governo Merkel I dal 22 novembre 2005 al 28 ottobre 2009
Governo Merkel II dal 28 ottobre 2009 al 17 dicembre 2013
Governo Merkel III dal 17 dicembre 2013 al 14 marzo 2018
Governo Merkel IV dal 14 marzo 2018 all'8 dicembre 2021